Кубок фінської ліги 2004 — 8-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на чотири групи, потім вісім кращих команд проходять у плей-оф. Переможцем вперше став Алліанссі.

Календар

Груповий етап

Група А 

|}
Результати

Група B 

|}
Результати

Група C 

|}
Результати

Група D 

|}
Результати

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 квітня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок фінської ліги на rsssf  

2004
2004 у футболі
2004 у Фінляндії